Divenne principessa di Borbone-Parma come moglie di Renato di Borbone-Parma, principe di Parma.

Era la suocera di re Michele I di Romania.

Matrimonio 
Sposò un principe cattolico, parente di sua madre, il principe Renato di Borbone-Parma (Schwarzau, 17 ottobre 1894 - Hellerup, Copenaghen, 30 luglio 1962) il 9 giugno 1921 a Copenaghen. Era il figlio più giovane (e settimo figlio superstite) dei molti figli di Roberto I, duca di Parma mentre la madre, la principessa Maria Antonia, figlia dell'esiliato re Michele I del Portogallo, era la seconda moglie del duca Roberto. Il marito Renato era il fratello dell'imperatrice Zita d'Austria e di Felice di Lussemburgo, il consorte di Carlotta, Granduchessa del Lussemburgo.

Renato e Margherita hanno avuto quattro figli:

 il principe Giacomo Maria Antonio Roberto Valdemaro Carlo Felice Sisto Ansgaro (Longwy, 9 giugno 1922 - Roskilde, 5 novembre 1964), sposò la contessa Birgitte di Holstein-Ledreborg da cui ebbe quattro figli
 la principessa Anna Maria Antonia Francesca Zita Margherita (Parigi, 18 settembre 1923 - Morges, 1 agosto 2016), poi regina consorte di Romania quale moglie di re Michele I di Romania
 il principe Michele Maria Xavier Waldemaro Giorgio Roberto Carlo Eymar (Parigi, 4 marzo 1926 - Neuilly-sur-Seine, 7 luglio 2017), sposò prima la principessa Yolanda de Broglie-Revel, da cui ha avuto cinque figli, e poi la principessa Maria Pia di Savoia
 il principe Andrea Maria (Parigi, 6 marzo 1928 - Dourdan, 22 ottobre 2011), sposò civilmente Marina Gacry da cui sono nati tre figli

Morte 
Nel 1939 la famiglia fuggì dai nazisti e si rifugiò in Spagna. Da lì si trasferirono in Portogallo e poi negli Stati Uniti. È morta il giorno dopo il suo 97º compleanno e lo stesso giorno del 69º compleanno della figlia Anna.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Margherita